En Pologne, Teresin est le nom :

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Teresin

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Teresin

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Teresin, dans le powiat de Bełchatów
 du village de Teresin, dans le powiat de Brzeziny
 du village de Teresin, dans le powiat de Kutno
 du village de Teresin, dans le powiat de Rawa

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Teresin, de la gmina de Białopole, dans le powiat de Chełm, 
 du village de Teresin, de la gmina de Leśniowice, dans le powiat de Chełm
 du village de Teresin, de la gmina de Żmudź, dans le powiat de Chełm

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Teresin, dans le powiat de Sochaczew
 du village de Teresin, chef-lieu de cette gmina
 du village de Teresin, dans le powiat d'Otwock

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Teresin